Sánchez steht für:

 Sánchez, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Orte:
 Sánchez (Samaná), eine Stadt in der Provinz Samaná, Dominikanischen Republik
 Valle Sánchez, eine Ortschaft in Bolivien

weitere Bedeutungen:
 HMS Fame (H78), Zerstörer
 Sanchez Peak, Berg im antarktischen Ellsworthland

Siehe auch:
 García Sánchez (Begriffsklärung)
 Sanches